Gastmahl des Belsazar steht für:

 Eine Erzählung aus dem biblischen Buch Daniel, siehe Menetekel
 Das Gastmahl des Belsazar, ein Gemälde von Rembrandt